cjr – vecchio codice ISO 639-3 della lingua chorotega, ritirato per unione con lingua mangue (ISO 639-3 mom)